Fontanes - több franciaországi község elnevezése:

 Fontanes (Lot)
 Fontanes (Lozère)
 Fontanès (Gard)
 Fontanès (Hérault)
 Fontanès (Loire)